901 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 901 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Кировской области. Код 268310.
 901 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Красноярском крае. Код 889454.